Claro kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Claro (udde),

Schweiz 

 Claro, Ticino, ort, 

Robotskapade Antarktisförgreningar